Uggiano steht für:

 Uggiano la Chiesa, Gemeinde in der Provinz Lecce, Region Apulien, Italien

Uggiano ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Uggiano (* 1969), deutscher Kameramann